Troubridge se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jim Troubridge
 James T.Troubridge